Фучжоу диалект ( упр.: 福州话 ; кит. трад: 福州話; пиньинь: Fúzhōuhuà) также Fuzhounese, Фучжоу или Хок-цзю, диалект, нак котором в основном говорят в восточной части страны, провинция Фуцзянь. Как и во многих других разновидностях китайского диалекта, в диалекте Фучжоу преобладают односложные морфемы, которые несут лексические тона и имеют в основном аналитический синтаксис.

Диалект Фучжоу, на котором в большинстве своем говорят в городе Фучжоу, также охватывает одиннадцать других городов и уездов: сам город Фучжоу, Пхинань, Гуцянь, Лоюань, Минтсин, Ляньцзян (включая Мацу), Минхоу, Чанлэ, Юнтай, Фуцин и Пинтань. Это также второй местный язык во многих северных и средних городах Фуцзяня и округах, таких как Нанпхин, Шаову, Шунчхан, Санмин и Йоуси.

Диалект Фучжоу также широко распространен в некоторых регионах за рубежом, особенно в Юго-Восточной Азии, например, в таких странах, как Малайзия и Индонезия. Город Сибу в Малайзии называется «Новый Фучжоу» из-за притока иммигрантов туда в конце 19-го века и в начале 1900-х годов. Многие носители диалекта Фучжоу также эмигрировали в Японию, США, Канаду, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию, Сингапур и Тайвань в течение десятилетий, после экономической реформы Китая.

Название 
В китайском языке его иногда называют 福州語 (Hók-ciŭ-ngṳ ; pinyin : Fúzhōuyǔ ). Носители языка также называют его Bàng-uâ (ï話), что означает "повседневный язык."

В Малайзии и Сингапуре его часто называют "Хокчу" ( [hktktɕiu]), что является произношением Фучжоу на Южном языке Мин хоккиен или "Хучиу" ( [hutɕiu]), что является произношением Фучжоу на Восточном языке Мин самого Фучжоу.

История

Формирование
После того, как династия Цин завоевала королевство Миньюэ на юго-востоке Китая в 110 году до н. э., китайский народ начал заселять территорию, которая сейчас является провинцией Фуцзянь . Древнекитайский язык, принесенный массовым притоком китайских иммигрантов из центральной части Китая, наряду с влиянием местных языков, стал ранним Прото-Минским языком, из которого возникли Восточный мин, Южный мин и другие минские языки. В пределах этой ветви Мин китайского языка, Восточный Мин и Южный Мин  формируют часть прибрежной Мин подгруппы, и таким образом ближе друг к другу, чем к внутренним Мин группам, таким как Северный Мин и Центральный Мин. Знаменитая книга Qī Lín Bāyīn, которая была составлена в 17 веке, является первой и самой полномасштабной книгой инея, которая предоставляет систематическое руководство по чтению символов для людей, говорящих или изучающих диалект Фучжоу. Он когда-то служил для стандартизации языка и до сих пор широко цитируется как авторитетный справочник в современных академических исследованиях в области китайской фонологии Мин.

Исследования западных миссионеров
В 1842 году Фучжоу был открыт для жителей Запада, как договорный порт после подписания Нанкинского договора . Но из-за языкового барьера, первая христианская миссионерская база в этом городе не прошла без трудностей. Чтобы обратить народ Фучжоу в свою веру, эти миссионеры сочли крайне необходимым тщательно изучить диалект Фучжоу. Наиболее известные работы:

 1856, М. С. Уайт: китайский язык, на котором говорят в Фух Чау
 1870, R. S. Maclay & C. C. Baldwin: алфавитный словарь китайского языка на Фоховском диалекте
 1871, C. C. Baldwin: руководство по Фоховскому диалекту
 1891, T. B. Adam : англо-китайский словарь Foochow Dialect
 1893, Чарльз Хартвелл: три персонажа классика Евангелия в разговорном языке Фохов
 1898, R. S. Maclay & C. C. Baldwin: Алфавитный словарь китайского языка Фоочоуского диалекта, 2-е издание
 1905, T. B. Adam: англо-китайский словарь Фооховского диалекта, 2-е издание]

•	1906, Фоховский перевод полной Библии

•	1923, T. B. Adam & L. P. Peet: англо-китайский словарь Фоховского диалекта, 2-е издание

•	1929, R. S. Maclay & C. C. Baldwin (переработано и дополнено С. Х. Леджером ): словарь Фоховского диалекта

Исследования японских ученых

Во время Второй мировой войны некоторые японские ученые стали страстно изучать диалект Фучжоу, полагая, что это может быть полезно для управления сферой совместного сопроцветания большой Восточной Азии . Одной из самых известных их работ был японско-китайский перевод: Fuzhou Dialect ( 日華對譯: 福州語), опубликованный в 1940 году в Тайбэе, в котором катакана использовалась для представления произношения Фучжоу.

Статус кво

К концу правления династии Цин фучжоуское общество было в основном одноязычным. Но на протяжении десятилетий китайское правительство препятствовало использованию просторечия в школьном образовании и в средствах массовой информации, поэтому число носителей мандаринского языка было значительно увеличено. Последние сообщения показывают, что менее 50% молодых людей в Фучжоу могут говорить на диалекте Фучжоу.

В материковом Китае диалект Фучжоу официально занесен в список нематериального культурного наследия  и систематически проводится пропагандистская работа по сохранению его использования. В Мацзу, который в настоящее время контролируется Китайской Республикой , расположенной на Тайване, преподавание диалекта Фучжоу было успешно введено в начальных школах .

Фонология 
Как и все китайские разновидности, диалект Фучжоу является тональным языком и имеет обширные правила Сандхи в инициалях , римах и тонах . Эти сложные правила делают диалект Фучжоу одним из самых сложных диалектов китайского языка.

Тоны

Есть семь оригинальных тонов в диалекте Фучжоу, по сравнению с восемью тонами среднего китайского языка:

Примеры символов взяты из Qī Lín Bāyīn . Акустически квантифицированный набор данных для тонов цитирования (и предварительного обсуждения фонологии в более современных терминах), читатель может обратиться к Donohue (2013). Мало обсуждаемый в существующей литературе, Фучжоу использует немодальную фонацию с определенными тонами, которые, как было показано, перцептивно релевантны для тональной идентификации (например, Donohue (2012). 

В Qī Lín Bāyīn диалект Фучжоу описывается как диалект, имеющий восемь тонов, что объясняет, почему книга получила такое название ( Bāyīn означает "восемь тонов"). Это название, однако, несколько вводит в заблуждение, потому что Ĭng-siōng ( 陰上 ) и Iòng-siōng (上上 ) идентичны по контуру тона ; следовательно, существует только семь тонов. Слоги ngng-ĭk и Iòng-ĭk (или так называемый входящий тон ) заканчиваются либо Велар-стопой [k], либо Глот-стопой [ʔ] . Однако теперь они оба осознаются как Глот-тальная остановка, хотя эти две фонемы поддерживают различное поведение Сандхи в связной речи. Кроме этих семи тонов, перечисленных выше, два новых тональных значения,  (Buáng -ngng-kéṳ, 半陰去 ) и (buáng-iòng-kéṳ, 半陽去 ) встречаются в связной речи.

Инициали

Есть пятнадцать инициалей, в том числе и нулевая начальная. Она понимается, как гортанная смычка [ʔ]. Фонемы, как /f/ или /v/, существуют в диалекте Фучжоу, это является одной из наиболее яркой характеристик, которая бросается в глаза как, общая характеристика для всех отраслей в семье Мин . [β] и [ʒ] существуют только в связной речи.

Начальная ассимиляция

В Диалекте Фучжоу, существуют различные виды первичной ассимиляции, все из которых являются прогрессивными. Когда два или более чем два слога объединяются в слова, инициаль первого слога остается неизменной, в то время как те, из следующих слогов, в большинстве случаев, меняются, чтобы соответствовать его предыдущей фонеме, т. е. коде своего предыдущего слога. Начальная ассимиляция не так обязательна, как тон Сандхи в связной речи, и ее наличие или отсутствие может указывать на разные части речи, разные значения одного слова или разные отношения между группами слов синтаксически.

Как уже упоминалось выше, в диалекте Фучжоу теоретически существует два различных вводных тональных кода: /- k/ и /-ʔ/ . Но для большинства носителей диалекта Фучжоу эти два кода различимы только тогда, когда они находятся в тональном Сандхи или начальной ассимиляции.

Китайские языки и диалекты
Языки Китая